(1818-1888), théologien, historien, professeur et écrivain allemand ;
  (1891-1975), professeur et historien du droit suisse ;
 Marcelo Ebrard (1959-) personnalité politique mexicaine ;
 François Moriconi-Ebrard (1961-), géographe français ;